Petershof steht für:

 Petershof (Guttentag), Pietraszów, Ort in der polnischen Gemeinde Guttentag
 Petershof (Halberstadt), ehemaliger Bischofssitz in Halberstadt, Sachsen-Anhalt
 Petershof (Leipzig), Messehaus in der Leipziger Innenstadt, 1927–1929 von Alfred Liebig erbaut

Siehe auch:
 Peterhof